Шаньер — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Шаньер — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Шаньер-э-Рельяк — коммуна во Франции, департамент Дордонь